Adam Levine
James Levine
Ted Levine
Jesse Levine
David Levine
The Angel Levine

Desambiguações de sobrenomes